Nicétas, de Νικήτας (victorieux), est un nom propre qui se réfère à :

Prénom
Nicétas est un prénom masculin peu usité aujourd'hui, mais dont la variante russe, Nikita, est à la mode.

Saints 
Classés par ordre chronologique du décès :
 Nicétas le Goth († 372), martyr danubien ; fêté le 15 septembre par les catholiques et les orthodoxes.
 Nicétas de Médicion († 824), higoumène du monastère de Médicion, sur le mont Olympe de Bithynie ; fêté le 3 avril.
 Nicétas de Rémésiana († 414), évêque Illyrien de Dacie, saint patron de la Roumanie ; fêté le 24 juin.
 Nicétas le Patrice († 836), eunuque et moine byzantin, opposant à l'iconoclasme.
 Nicétas Stéthatos (v. 1000-v. 1090), moine et mystique byzantin, saint de l'Église orthodoxe.
 Nicétas de Novgorod († 1108), ermite puis évêque de Novgorod ; fêté le 31 janvier.
 Nicétas de Nisyros († 1732), né dans une petite île près de Rhodes, martyr à Chora ; fêté le 21 juin.

Autres personnalités portant ce nom 

 Nicétas de Cappadoce, évêque d'Héraclée () ;
 Nicétas (), militaire et patrice, cousin de l'empereur Héraclius ;
 Nicétas , patriarche de Constantinople ( – ) ;
 Nicétas de Byzance (), théologien byzantin, polémiste anti-musulman ;
 Nicétas de Paphlagonie (dit aussi Nicétas David) (), hagiographe byzantin ;
 Nicétas de Byzance (), grammairien byzantin, collègue de Michel Psellos à l'Université de Constantinople ;
 Nicétas d'Héraclée (fin du ), métropolite d'Héraclée de Thrace, auteur de chaînes exégétiques sur les textes bibliques ;
 Nicétas Seidès (actif au début du ), rhéteur et théologien ;
 Nicétas de Thessalonique (métropolite de cette ville en 1133), théologien ;
 Nicétas II Mountanès, patriarche de Constantinople (février 1186– février 1189) ;
 Nicétas Choniatès (v. 1155-1217), historien byzantin ;
 Nicétas Eugenianus (), écrivain byzantin ;
 Nicétas (), pope des Bogomiles.

Références

Voir aussi
Nikita